Aliens versus Predator 2: Primal Hunt () — дополнение к компьютерной игре «Aliens versus Predator 2», выпущенное Sierra Entertainment в 2002 году. Дополнение поставляется на отдельном компакт-диске, но для работы требует установленную оригинальную игру. 30 мая 2003 года было выпущено Золотое Издание (Aliens versus Predator 2: Gold Edition) на двух компакт-дисках, включающее в себя как и оригинальную игру, так и дополнение Primal Hunt..

Несмотря на то что оригинальная игра получила относительно высокую оценку, дополнение не получило широкого распространения, а у небольшого числа рецензентов дополнение получило «удовлетворительную» оценку. Многопользовательский режим дополнения был включён в обозреватель игровых серверов GameSpy Arcade, но также не получил широкого распространения по сравнению с оригиналом из-за отсутствия поддержки со стороны производителя (исправления «багов», улучшения игрового баланса).

Сюжет дополнения 
События происходят незадолго до начала Инцидента (см. сюжет «Aliens versus Predator 2»). Три стороны (населяющие планету ксеноморфы, прибывшие на неё Хищники и представители корпорации Вейланд-Ютани) пытаются заполучить некий артефакт. Артефакт обладает большой силой, способной убивать ксеноморфов на большом расстоянии. Корпорация стремится захватить артефакт чтобы продать его, ксеноморфы стремятся его уничтожить, а Хищники хотят использовать его для защиты от ксеноморфов.

Сюжет Человека 
По приказу Рыкова, Дуня вместе с двумя товарищами проникает в Улей ксеноморфов (оба товарища будут убиты ксеноморфами после спуска на лифте). Как только Дуня попадает в зал артефакта, ксеноморфы прекращают преследование. После установки «worm device» (устройство проникновения в технологию Космических Жокеев), в результате чего база Космических Жокеев начинает рушиться, а артефакт отключается, Дуня забирает артефакт, её преследует игрок-Хищник. Дуня доставляет артефакт в Капсулу 5, но оттуда его забирает игрок-Хищник. Дуня собирается покинуть Капсулу, но узнаёт, что Дмитрий пытается закрыть дыру, которая позволила ксеноморфам проникнуть в Капсулу. Дожидаясь Дмитрия, Дуня вместе с ним покидает Капсулу, а Рыков взрывает её основание.

Сюжет Хищника 
Действие начинается в 18-м веке (по земному летосчислению). Игрок-Хищник высаживается на планету, чтобы провести обычную охоту. Неожиданно Хищник встречает Ксеноморфов, сражающихся с представителями местной фауны. Следуя за Чужими, Хищник пробирается вглубь Улья Ксеноморфов, основанного на базе Космических Жокеев. Внутри базы игрок находит артефакт, после активации которого все Ксеноморфы в зале с артефактом погибают. Артефакт используется для постройки и защиты новой базы Хищников. Ксеноморфы штурмуют базу, игрок-Хищник пытается восстановить работу артефакта, но случайно активирует стазис. В последний момент его заражает игрок-Лицехват.

Спустя 500 лет, незадолго до Инцидента, Хищник и эмбрион Ксеноморфа выходят из Стазиса по причине землетрясения, устроенного прибором Дуни «worm device». Артефакт забирает Дуня, Хищник преследует её. Позже игрок забирает артефакт, проникает в коммуникационный центр, но при передаче сигнала на другие корабли Хищников его убивает игрок-чужой, вырываясь наружу в роли Грудолома. Мёртвого хищника обнаруживает морпех, сообщив что нашёл необычное существо и артефакт. Сразу после этого Ксеноморф вылезает из вентиляционной системы и убивает солдата.

Сюжет Чужого 
Игрок-лицехват обнаруживает себя в недрах базы в момент прекращения работы и падения артефакта, когда ксеноморфы начинают штурм. Пробираясь по базе, игрок наблюдает сражения ксеноморфов с Хищниками, избегая прямого столкновения с ними. После всего он находит одинокого игрока-Хищника, активирующего стазис. В момент активации лицехват подкрадывается сзади и заражает Хищника.

Грудоломом игрок становится со смертью игрока-Хищника, вырвавшись из его груди в момент трансляции. Игрок, обманывая солдат и заставляя их открывать двери, пробирается по коридорам в поисках еды. Пробравшись в морг, Чужой насыщается, линяет и превращается в Предалиена. Пробираясь по вентиляционным системам, Чужой ищет артефакт. Как только Чужой находит артефакт в нескольких метрах от себя за непробиваемым стеклом, сирены извещают о том, что Капсула 5 начинает рушиться. Чужой покидает Капсулу 5. Артефакт так никто и не забирает, после падения Капсулы 5 артефакт остаётся погребённым под завалом. В титрах видно, что артефакт, хоть и остался невредим, остался недосягаем.

Нововведения 
В дополнении, как и в оригинале, три кампании: человек, Чужой и Хищник. В кампании человека игрок проходит игру за Дуню (), представительницу сил безопасности корпорации Вейланд-Ютани; в кампании чужого игрок берёт на себя роль Чужехищника (; Чужой, использовавший в качестве носителя Хищника); в кампании Хищника игрок охотится за артефактом в роли Древнего Хищника (). Кампания включает в себя по три уровня на каждого персонажа (всего девять уровней), что в несколько раз меньше чем в оригинальной игре. На поверхности планеты появились хищные обитатели — хамелеоны, крупный рогатый скот, хищные подземные черви.

Теперь Хищник со включённым устройством невидимости переливается цветами радуги, а его арсенал дополнился пушкой flechette () — энергетическое оружие с большой скорострельностью. Оглушающий хвост Чужого теперь замедляет перемещение противника. Была добавлена возможность самоуничтожения Хищника в многопользовательском режиме. В связи с тем, что в кампании Чужого игроку предстоит взять на себя роль Предалиена, сильнее но медленнее обычного чужого. У людей появились автоматические турели, которые они могут носить с собой, и стационарные пулемёты. Солдаты корпорации получили новый детектор движения, который работает на все 360° (в отличие от детектора морпехов), однако обладает меньшим радиусом обзора (15 метров против 30 метров у детектора морпехов). Кроме того, теперь они могут стрелять сразу из двух пистолетов.

Рецензии 

Журнал Game Informer поставил дополнению 8 баллов, назвав концепцией Primal Hunt «всё, что было в оригинальной игре, но быстрее», упрекнув разработчиков в малом числе изменений по сравнению с оригиналом и отметив, что «больше чего-нибудь — хорошо для фанатика», но «для остальных первое знакомство с AvP2 будет всё равно лучшим».

Сайт GameSpot поставил дополнению всего 5,5 баллов, написав в аннотации «Оригинальная Aliens Versus Predator 2 была намного лучше, и вам лучше вернуться назад и снова поиграть в оригинал». В рецензии указывают на то что игра «уничтожает» большую часть примечательных элементов оригинальной игры, оставляя только основы игрового процесса и игра «страдает от того что одновременно слишком и недостаточно копирует оригинал».

Зарубежный сайт GameSpy поставил дополнению 58 баллов из 100, отметив в рецензии, что это «дополнение для хорошей игры», но со скучной кампанией и неинтересными картами для многопользовательского режима. «Это не плохое дополнение, — пишет GameSpy, — но и не хорошее».

IGN также поставил невысокую оценку (6 баллов из 10), указав что игровой процесс сводится к «ведению игрока через клаустрофобные пещеры, каньоны и коридоры». «Дополнение содержит много нового, — пишет рецензент, — но всё что оно содержит — ужасно».

На российском сайте Absolute Games, который поставил дополнению 50 %, рецензия оформлена как шуточный «сокращённый сценарий». В нём критикуется короткая и слабая сюжетная линия, а также плохие нововведения по сравнению с оригинальной игрой.

Примечания

Ссылки 
 Обзор игры на Planet AvP (сайт IGN)

Игры по вселенной Чужого и Хищника
Шутеры от первого лица
Компьютерные игры 2002 года
Игры только для Windows
Дополнения к компьютерным играм